Цо́коль (, букв. башмак на деревянной подошве) — многозначный термин:
 Цоколь — лежащая на фундаменте нижняя, обычно несколько выступающая, утолщённая часть наружной стены здания.
Цокольный этаж — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли.
 Цоколь — часть электролампы, служащая для крепления лампы в патроне и подводки к ней электрического тока, типы цоколя:
Цоколь типа «E» 
 Цоколь типа «B» 
 Цоколь типа «MR»
 Цоколь типа «G»
 Цоколь электронной лампы — разъём для подключения радиоламп.
 Октальный цоколь
 Цоколь — математический термин.

См. также 
 Цоколёвка

Примечание